El príncipe Lerotholi Seeiso (nacido el 18 de abril de 2007 en Maseru) es miembro de la Familia Real de Lesoto y el actual heredero al trono.

Biografía 
El príncipe Lerotholi Mohato Bereng Seeiso nació en Maseru y es el tercer hijo y único varón del rey Letsie III de Lesoto y su esposa, la reina 'Masenate Mohato Seeiso (nacida Karabo Mots'oeneng). Tiene dos hermanas mayores, las princesas Senate Seeiso y 'Maseeiso Seeiso. El príncipe Lerotholi fue nombrado Lerotholi en honor al Jefe Supremo de Basuto entre los años 1891 y 1905.

El príncipe Lerotholi fue bautizado como David en la iglesia católica de San Luis en Matsieng el 2 de junio de 2007; su bautismo fue administrado por el líder de la Iglesia católica en Lesoto, el arzobispo Bernard Mohlalisi. El jefe principal de Likhoele, Lerotholi Seeiso, es su padrino.

Ancestros

Referencias 

Príncipes herederos
Familia real lesotense
Personas de Maseru
Lesotenses del siglo XXI
Católicos de Lesoto